Геннадий Владимирович Храпунков (22 июля 1949 — 7 октября 2013) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1994).

Биография 
Геннадий Владимирович Храпунков родился 22 июля 1949 года в городе Оха Сахалинской области.

В 1975 году начал творческую деятельность в Хабаровском театре юного зрителя им. Ленинского комсомола. В 1978 году окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Позже играл в Хабаровском театре драмы и Ростовском театре юного зрителя.

В 1985 году вошёл в труппу московского театра «Эрмитаж», где прослужил более четверти века, став одним из ведущих актёров театра.

Умер 7 октября 2013 года.  Отпевание прошло 10 октября 2013 года в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Москве (Большая Косинская улица, 29). Похоронен на Фенинском кладбище близ Балашихи.

Работы в театре

Хабаровский ТЮЗ 
 «Тень» (Е. Шварц) — учёный (реж. С. Таюшев)
 «Женитьба» (Н. Гоголь) — Жевакин (реж. С. Таюшев)
 «Проделки Скапена» (Ж. Мольер) — Сильвестр (реж. С. Петренко)
 «Маленький принц» (А. де Сент-Экзюпери) — Лис (реж. С. Таюшев)
 «Дядя Фёдор, Кот и Пёс» (Э. Успенский) — кот Матроскин (реж. А. Раскин)
 «Дракон» (Е. Шварц) — бургомистр (реж. С. Таюшев)
 «Винни-Пух» (А. Милн) — Винни Пух (реж. А. Раскин)
 «Ричард Ш» (У. Шекспир) — Ричард Ш (реж. Ф. Берман)
 «Р. В. С.» (А. Гайдар) — клоун Леон (реж. Ф. Берман)

Театр «Эрмитаж» 
 «Нищий, или Смерть Занда» (Ю. Олеша) — Болеславский
 «Уроки русского» по Михаилу Жванецкому — муж Раи
 «Русский преферанс» (Ю. Ким, В. Оренов) — Ихарев, Лухнов, Наумов, Яков Иванович
 «Азеф» (М. Левитин) — Бурцев
 «Вечер в сумасшедшем доме» (А. Введенский, Н. Олейников, Н. Заболоцкий) — первый
 «Живой труп» (Л. Толстой и А. Пьяццола) — доктор
 «Парижская жизнь» (Ж. Оффенбах) — слуга Проспер
 «Женитьба Н. В. Гоголя» — Яичница
 «Полёт ди Грассо» («До свиданья, мертвецы») (И. Бабель) — инвалид Бишонков
 «Соломенная шляпка» (Э. Лабиш) — Бопертюи
 «Пока всё о'кей» А. Червинского — царь Мидас
 «Скверный анекдот» (Ф. Достоевский) — Аким Петрович, столоначальник
 «Путешествие Вениамина Третьего в Святую землю» М. Мойхер-Сфорима (реж. Н. Шейко) — Менделе
 «Примеры из жизни» (по мотивам книги Л. Питера и Р. Халла) — герой
 «Я снимаю „Крысолова”» или «Мёртвый телефон» — друг
 «Дон Жуан» (по Мольеру, Тирсо де Молина и своими словами') — Каталинон
 «Безразмерное Ким-танго» — актёр
 «Белая овца» — первая средняя мысль
 «Зойкина квартира» — Ган-Дза-Лин, он же Газалин
 «Золотой телёнок, или Возвращение в Одессу» — Полыхаев, ответственное лицо
 «Ивонна, принцесса Бургундская» — король
 «Изверг» — торговец арбузами
 «Капнист туда и обратно» — Заседатель
 «Кто автор этого безобразия?» — актёр
 «Кураж» — старый полковник
 «Меня убить хотели эти суки» — майор
 «Моя старшая сестра» — актёр
 «Моя тень» — призрак короля
 «О сущности любви» — следователи
 «Пир во время ЧЧЧумы. Фрагменты» — старцы, призраки былого — Сальери, Моцарт, Скрыпач, Скупой, Дон Карлос
 «Суер-Выер» — Островитяне
 «Тайные записки тайного советника» — швейцар Николай
 «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов» — актёр

Фильмография 
  — Анна Петровна — Лев Яковлевич
  — Трудно быть богом — церемонимейстер
  — Пять похищенных монахов — лысый посетитель бани
  — Триста лет спустя — Лаврентий Эдмундович Решёткин
  — Клубничка (серии 23-я «Барабашка»; 39-я «Исполняющий обязанности»; 64-я «Без взрослых») — посетитель
  — День полнолуния — эпизод
  — Паранойя
  — Гармонист Суворов
  — Московские окна — гэбист
  — Воровка - 2. Счастье напрокат — судья
  — Две судьбы — директор театра
  — Тайна Лебединого озера — доктор
  — Время — деньги — гость
  — Ералаш выпуск №159, сюжет «Подайте, люди добрые...» — директор школы
  — Подари мне жизнь — Пётр Борисович
  — Время жестоких (1-я серия) — тесть Олега Кольцова (нет в титрах)
  — МУР есть МУР — эпизод
  — Слушатель — работодатель
  — Белая овца — первая средняя мысль
  — Жизнь — поле для охоты — Валентин Константинович Казин
  — Любовь моя (9-я серия «Вот это фокус»; 18-я серия «Ставки сделаны») — Майоров, генерал
  — Шекспиру и не снилось... (документальный сериал; серии «Маска жизни», «Магнетический флюид») — Мейер, Байи
  — Петя Великолепный — Беркутов
  — Формула зеро — приятель Шермана, владелец бутика
  — Четыре таксиста и собака - 2 — директор супермаркета
  — Путешествие во влюблённость — Евгений Семёнович, фотограф
 — — Папины дочки — Вениамин Альбертович
  — Ванька Грозный — губернатор
  — Висяки (телесериал) (дело №2 «Слишком много совпадений») — эпизод
  — Ермоловы — Касьян Иванович
  — Наследство — Гоша, служащий банка
  — Савва — Иванов, пристав
  — Трое с площади Карронад — Яков Палыч, учитель математики
  — Победитель — эпизод
  — Горячие новости — докладчик
  — Когда мы были счастливы — судья
  — Первая попытка — Михаил Викторович, главный редактор
  — Пуля - дура - 3 — Спиридонов
  — Холодное сердце — мсье Поль, владелец международной клиники
  — Отдел (фильм 4 «Страшные лейтенанты») — Григорий Андреевич, отец Черенкова, судья
  — Химик — продавец в оружейном магазине
  — Казнокрады (документальная драма; фильм 5 Операция «Океан») — Владимир Рытов
  — Только любовь — работодатель
  — Однажды в Ростове — член Политбюро
  — Братья и сёстры — Кузьма Кузьмич

Аудиоспектакли 
 2010 — «Чудесная Страна Оз» (Лаймен Фрэнк Баум)
 2010 — «Железный Дровосек из Страны Оз» (Лаймен Фрэнк Баум)
 2010 — «Озма из Страны Оз» (Лаймен Фрэнк Баум)
 2011 — «Путешествие в Страну Оз» (Лаймен Фрэнк Баум)
 2011 — «Дороти и Волшебник в Стране Оз» (Лаймен Фрэнк Баум)
 2011 — «Правдивая история Деда Мороза» (Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак)

Награды 
 Заслуженный артист РФ (1994).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010).

Интересные факты 

 В 1999 году Геннадий Храпунков появился в телеигре «Поле чудес» в качестве подставного участника-экстрасенса с Сахалина. Экстрасенс сначала якобы отключил все телевизоры, которые показывают «Поле чудес», а потом упорно требовал выдать выпавший ему приз, который по его видению должен был быть бананом, а оказался автомобилем, в котором лежал банан

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Храпунков. Московский театр «Эрмитаж»
 «Геннадий Храпунков: Труднее воздуха ничего нет…» // Газета «Культура», 2009, № 32 (7695) 20-26 августа
 «Геннадию Храпункову посвящается…» // Театральная жизнь, 2002, № 4, С. 20-22.
  KinoPoisk: Геннадий Храпунков
 Геннадий Храпунков. Аудиокниги

Персоналии:Хабаровский краевой театр юного зрителя